

Patronyme 

 Charles Routier de Romainville (1742-av. 1818), ingénieur-cartographe français.

Toponyme 

 Romainville, ville française de la Seine-Saint-Denis ;
 l'Église Saint-Germain-l'Auxerrois de Romainville ;
 Tramway de Romainville ;
 Fort de Romainville dans la ville des Lilas ;
 Tour hertzienne TDF site Romainville ;
 Rue de Romainville, voie parisienne ;
 Château de Romainville dans la commune d’Ecquevilly ;
 Quartier de Magny-les-Hameaux ;

Pseudonyme 
 Romainville, acteur.